Барді () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья.
 Барді — флорентійська родина банкірів.